Limusnunggal (Cibeureum), een plaats in Indonesië
Limusnunggal (Bantargadung), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing